Klausberg is een Duitse plaatsnaam die kan verwijzen naar:

 Skigebied Klausberg in het Ahrntal (Zuid-Tirol)
 De Klausberg-kabelbaan in dat gebied
 Klausberg, of Mikultschütz, het huidige Poolse Mikulczyce, deel van de stad Zabrze (Duits: Hindenburg O.S.)
 Sportfreunde Klausberg, voetbalclub van 1920 tot 1945

Zie ook 
 Belvedere auf dem Klausberg, een uitzichtspaviljoen in Potsdam nabij Berlijn